Tuntematon sotilas (finnisch für unbekannter Soldat) ist der Originaltitel von
 Kreuze in Karelien, Roman von Väinö Linna (1954)

sowie dessen Adaptionen:
 Der unbekannte Soldat (1955), finnischer Spielfilm von Edvin Laine (1955)
 Tuntematon sotilas (1985), finnischer Spielfilm von Rauni Mollberg (1985)
 The Unknown Soldier (2017), finnischer Spielfilm von Aku Louhimies (2017)